Stephan Otto kan syfta på:

* Stephan Otto (1603–1656), tysk tonsättare
 Stephan Otto (1931–2010), tysk filosof och idéhistoriker